Cephalobus är ett släkte av rundmaskar. Cephalobus ingår i familjen Cephalobidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Cephalobus